Джеральд Бересфорд Уизем () — американский учёный в области прикладной математики.

Биография 
Окончил Манчестерский университет в 1953 году (Ph.D.), ученик сэра Джеймса Лайтхилла.

Преподавал на кафедре математики в Массачусетском технологическом институте в 1959—1962 годах. В 1962 году перешёл в Калифорнийский технологический институт, Пасадена, Калифорния. В 1967 году организовал специализацию прикладная и вычислительная математика.

Награды и звания 
 Член Американской академии искусств и наук с 1959 года.
 В 1965 году избран членом Королевского общества.
 Премия Норберта Винера по прикладной математике в 1980 году, «за выдающийся вклад в прикладную математику в самом высоком и широком смысле этого слова», «за вклад в понимание динамических явлений в жидкости и инновационный вклад в методологию, посредством которой это понимание достигнуто».

Библиография 
Линейные и нелинейные волны. М.: Мир, 1977. 624 с.

Примечания 

Выпускники Манчестерского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Члены Лондонского королевского общества
Члены Американской академии искусств и наук